Тафта:

  Тафта — вид ткани.
  Тафта — река в России.

См. также 
 Уравнение Тафта